Miejscowości w USA:
 Michigamme – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Michigamme (ang. Michigamme Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette